EA, Ceuta és Melilla ISO 3166 országkódja
 Az Electronic Arts videójáték-fejlesztő cég rövidített neve
 Ea (Exa-annum), időegység
 Eä, a világegyetem quenya neve J. R. R. Tolkien univerzumában
 EA, A korábbi Eastern Air Lines légitársaság IATA kódja 
 Éa, a sumer Enki isten akkád neve
 Az Amarna-levelek rövidítése az egyiptológiában (ld. még az Amarna-levelek listája)